Пабло Коттенот () — это французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в Марсельской обсерватории. 2 февраля 1878 года им был обнаружен астероид (181) Эвхарида, который стал первым и единственным открытым им астероидом.

См. также 
 Фернан Курти
 Гульельмо Риджини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов